Сутјеска може бити:
 Сутјеска, кратка клисура у геоморфологији и хидрологији
 Сутјеска, река у Републици Српској (БиХ) 
 Сутјеска, национални парк у општини Фоча, у Републици Српској (БиХ), који обухвата обалу ријеке Сутјеске и околину
 Сутјеска, насеље у општини Сечањ, Република Србија
 Сутјеска, насеље у општини Земун, град Београд, Република Србија
 Краљева Сутјеска (раније Краљевска Сутјеска), насеље у Федерацији БиХ (БиХ), и некадашња престоница српске краљевине Босне испод Бобовца
 Основна школа Сутјеска, Рашка, Република Србија

или:
 Сутјеска, југословенски филм из 1973. године
 Битка на Сутјесци, догађај из Другог светског рата из 1943. године

Види још 
 ФК Сутјеска

Osnovna škola Sutjeska u Raški